Velika nagrada Luksemburga 1998 je bila petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1998. Odvijala se je 27. septembra 1998.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:18,561
|
|-
! 2
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:18,907
| +0,346
|-
! 3
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:18,940
| +0,379
|-
! 4
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:19,048
| +0,487
|-
! 5
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:19,169
| +0,608
|-
! 6
| 10
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:19,455
| +0,894
|-
! 7
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 1:19,522
| +0,961
|-
! 8
| 6
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:19,569
| +1,008
|-
! 9
| 1
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 1:19,631
| +1,070
|-
! 10
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:19,807
| +1,246
|-
! 11
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:20,493
| +1,932
|-
! 12
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:20,530
| +1,969
|-
! 13
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 1:20,650
| +2,089
|-
! 14
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:20,709
| +2,148
|-
! 15
| 11
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:21,048
| +2,487
|-
! 16
| 17
|  Mika Salo
| Arrows
| 1:21,120
| +2,559
|-
! 17
| 16
|  Pedro Diniz 
| Arrows
| 1:21,258
| +2,697
|-
! 18
| 19
|  Jos Verstappen
| Stewart-Ford
| 1:21,501
| +2,940
|-
! 19
| 21
|  Toranosuke Takagi
| Tyrrell-Ford
| 1:21,525
| +2,964
|-
! 20
| 22
|  Šindži Nakano
| Minardi-Ford
| 1:22,078
| +3,517
|-
! 21
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 1:22,146
| +3,585
|-
! 22
| 20
|  Ricardo Rosset
| Tyrrell-Ford
| 1:22,822
| +4,261
|}

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 67
| 1:32:14,789
| 3
| 10
|-
! 2
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 67
| + 2,211 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 67
| + 34,163 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 67
| + 58,182 s
| 2
| 3
|-
! 5
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 67
| + 1:00,247
| 7
| 2
|-
! 6
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 67
| + 1:01,359
| 4
| 1
|-
! 7
| 6
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 67
| + 1:04,789
| 8
|  
|-
! 8
| 1
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 66
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 9
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 66
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 10
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 66
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 11
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 65
| +2 kroga
| 12
|  
|-
! 12
| 11
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 65
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 13
| 19
|  Jos Verstappen
| Stewart-Ford
| 65
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 14
| 17
|  Mika Salo
| Arrows
| 65
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 15
| 22
|  Šindži Nakano
| Minardi-Ford
| 65
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 16
| 21
|  Toranosuke Takagi
| Tyrrell-Ford
| 65
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! Ods
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 56
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 10
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| 53
| Zavore
| 6
|  
|-
! Ods
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 37
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 20
|  Ricardo Rosset
| Tyrrell-Ford
| 36
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 6
| Prenos
| 14
|  
|-
! Ods
| 16
|  Pedro Diniz
| Arrows
| 6
| Hidravlika
| 17
|  
|}

Formula 1 sezona 1998
1998